Хроника Немецкого ордена — термин, который может относиться к следующим текстам:

 Ливонская рифмованная хроника (конец XIII века) — о немецких рыцарских орденах в Прибалтике с середины XII века до примерно 1291 года.
 Хроника Ливонии (XIII век) — манускрипт Генриха Латвийского, описывающий исторические события в Ливонии и окружающих странах в период с 1180 по 1227 годы.
 Ливонская хроника (около 1372) — латинский текст, составленный членом Ливонского ордена Германом Вартбергским;
 Хроника Тевтонского ордена (2-я пол. XV века) — официальная история Тевтонского ордена на средненижненемецком языке.

См. также 
 Тевтонский орден (1190 — наст. время)
 Ливонский орден (1237—1562)